Вощажниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Вощажниково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Вощажниково — село в Борисоглебском районе Ярославской области.